Kabinett Sellering bezeichnet folgende Landesregierungen Mecklenburg-Vorpommerns unter Erwin Sellering (SPD):

 Kabinett Sellering I, von 2008 bis 2011, große Koalition aus SPD und CDU
 Kabinett Sellering II, von 2011 bis 2016, große Koalition aus SPD und CDU
 Kabinett Sellering III, ab 2016, Koalition aus SPD und CDU